Куземкино и Кузёмкино — топонимы в России:
 Куземкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Куземкино — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Куземкино — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Куземкино — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Кузёмкино — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Кузёмкино — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Куземкино — село в Шиловском районе Рязанской области.
 Куземкино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Куземкино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Большое Куземкино
 Малое Куземкино